In 2018 werd het 104de Campeonato Pernambucano gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Pernambuco. De competitie werd georganiseerd door de FPF en werd gespeeld van 17 januari tot 8 april. Náutico werd kampioen.

Eerste fase

Tweede fase

Details finale

Wedstrijd voor de derde plaats
De winnaar plaatst zich voor de Copa do Brasil 2019, de verliezer voor de Copa do Nordeste 2019.

Kampioen

Topschutters

Externe link
 RSSSF

Campeonato Pernambucano
Per